Koszty przeciętne (koszty jednostkowe, ang. average costs, AC) – koszty przypadające na jednostkę produkcji. Wyróżnia się: przeciętny koszt całkowity, przeciętny koszt stały i przeciętny koszt zmienny.

Przykładowo, przeciętny koszt całkowity oblicza się, dzieląc koszt całkowity przez liczbę wyprodukowanych jednostek:
 

gdzie:
  – przeciętny koszt całkowity,
  – koszt całkowity,
  – wielkość produkcji.

Zobacz też 
 optimum techniczne

Bibliografia 
 A.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 2, PWN, Warszawa, 2007.
 J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2001.

Koszty
Mikroekonomia